Damasip (cognom)
 Damasip (militar), militar macedoni 
 Licini Damasip, diversos personatges
 Luci Juni Brut Damasip, polític romà, partidari de Gai Mari